Björkö-Arholma kan syfta på:

 Björkö-Arholma socken – en jordebokssocken i Uppland 1914–
 Björkö-Arholma landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1917–1951
 Björkö-Arholma församling – en tidigare församling i Uppsala stift 1914–2014
 Björkö-Arholma kyrka – en kyrkobyggnad på Björkön 1905–
 Björkö-Arholma distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–